Бурса — підготовчі класи духовної семінарії.
 Бурса — анатомічне утворення, що являє собою відносно замкнену порожнину невеликих розмірів.
 Бурса — на території колишнього СРСР народна назва ПТУ.
 Бурса — діалектне слово зі значеннями «юрба, гурт» або «табун, зграя».
 Бурса (корпус НаУКМА) — будівля, яка належить до університетського містечка національного університету «Києво-Могилянська академія» (9-й корпус).
 Бурса — пам'ятка архітектури національного значення в Новгород-Сіверському Чернігівської області.

Географія 

 Бурса — місто в північно-західній Туреччині
 Бурса — іл Туреччини.

Прізвище 

 Анджей Бурса (1932—1957) — польський поет, прозаїк, драматург і журналіст.
  (1813—1884) — чеський архітектор і каменяр.

Посилання